{{Ficha de álbum |
 nombre = (Ne) Polnoe sobranie sochineni |
 tipo = Álbum de estudio |
 grupo = Leningrad |
 lanzamiento =  2004 |
 grabación = |
 estilo = Ska punk |
 duración = |
 discográfica = Gala Records |
 productor =  |
 calificación = 

  |
anterior = Babarobot  (2004) |
posterior = Huinya  (2005)|}}(Ne) Polnoe sobranie sochineni (en ruso: (Не) Полное собрание сочинений'') es un disco de Leningrad. Significa "Obras (no) selectas".

Listado de temas 
 "Привет Джимми Хендрикс" - Priviet Dzhimi Hendriks - (Hola Jimi Hendrix) – 3:36 
 "Дачники" - Dachniki - (cottager) – 2:10 
 "WWW" – 2:49 	 
 "Когда Нет Денег" - Kogda Nyet Deneg - (Cuando no hay dinero) – 2:58 	
 "Пидарасы" - Pidarasi – 2:57 	 
 "Комон Еврибaди" - Komon Evrybady - (Vamos todo el mundo) – 2:14 	
 "Без Тебя" - Bez Tebya - (Without You) – 3:25 	
 "Полные Карманы (У Меня есть Все)" - Polnie Karmani - (Bolsillo lleno) – 4:07 
 "Группа Крови" - Gruppa Krovi - (Grupo sanguíneo) – 3:27 	
 "Дикий Мужчина" - Dikiy Muzhchina - (Hombre salvaje) – 2:35 	
 "День Рождения" - Den' Rozhdenya - (Cumpleaños) – 1:27 	
 "Терминатор" - (Terminator) – 2:54 	
 "Бляди" - Blyadi - (Puta) – 3:29

Enlaces externos 
 Antiguo Sitio oficial de Leningrad
 Sitio oficial en MySpace

Álbumes de 2004
Álbumes de Leningrad